|-
|(63001)||2000 WW21|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,185|| align=right|12,36|| align=right|4,251||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63002)||2000 WH22|| align=right|13,8|| align=right|3,019|| align=right|0,123|| align=right|10,62|| align=right|5,246||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63003)||2000 WY22|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,133|| align=right|10,90|| align=right|5,456||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63004)||2000 WA23|| align=right|15,2|| align=right|2,948|| align=right|0,070|| align=right|11,43|| align=right|5,060||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63005)||2000 WF23|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,020|| align=right|12,39|| align=right|5,405||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63006)||2000 WE24|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,221|| align=right|8,80|| align=right|5,381||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63007)||2000 WF30|| align=right|13,6|| align=right|3,185|| align=right|0,089|| align=right|21,32|| align=right|5,684||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63008)||2000 WH31|| align=right|14,4|| align=right|3,125|| align=right|0,143|| align=right|6,18|| align=right|5,523||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63009)||2000 WH32|| align=right|13,6|| align=right|2,851|| align=right|0,155|| align=right|16,09|| align=right|4,813||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63010)||2000 WQ33|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,030|| align=right|15,73|| align=right|5,310||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63011)||2000 WZ36|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,092|| align=right|5,94|| align=right|3,398||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63012)||2000 WU37|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,102|| align=right|7,22|| align=right|3,749||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63013)||2000 WO38|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,120|| align=right|6,59|| align=right|3,652||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63014)||2000 WJ39|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,129|| align=right|5,84|| align=right|3,455||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63015)||2000 WK39|| align=right|13,9|| align=right|3,200|| align=right|0,039|| align=right|18,40|| align=right|5,724||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63016)||2000 WE40|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,123|| align=right|12,24|| align=right|5,157||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63017)||2000 WB41|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,164|| align=right|7,14|| align=right|4,020||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63018)||2000 WO41|| align=right|13,2|| align=right|3,179|| align=right|0,044|| align=right|19,99|| align=right|5,668||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63019)||2000 WY41|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,116|| align=right|5,20|| align=right|4,493||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63020)||2000 WW44|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,165|| align=right|1,75|| align=right|3,461||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63021)||2000 WK46|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,131|| align=right|7,96|| align=right|5,138||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63022)||2000 WV46|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,079|| align=right|5,46|| align=right|5,711||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63023)||2000 WB48|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,097|| align=right|4,95|| align=right|3,527||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63024)||2000 WH48|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,233|| align=right|8,64|| align=right|4,587||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63025)||2000 WC52|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,075|| align=right|2,87|| align=right|5,556||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63026)||2000 WF54|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,118|| align=right|5,21|| align=right|3,422||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63027)||2000 WL56|| align=right|15,1|| align=right|2,179|| align=right|0,067|| align=right|5,41|| align=right|3,216||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63028)||2000 WF57|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,076|| align=right|10,95|| align=right|5,499||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63029)||2000 WH57|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,040|| align=right|16,78|| align=right|5,387||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63030)||2000 WK58|| align=right|15,7|| align=right|3,011|| align=right|0,185|| align=right|2,69|| align=right|5,225||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63031)||2000 WC62|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,121|| align=right|11,76|| align=right|5,154||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63032)||2000 WS62|| align=right|14,0|| align=right|3,085|| align=right|0,233|| align=right|16,49|| align=right|5,417||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(63033)||2000 WM65|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,181|| align=right|8,14|| align=right|4,683||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63034)||2000 WV67|| align=right|15,8|| align=right|3,105|| align=right|0,127|| align=right|12,17|| align=right|5,471||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63035)||2000 WX67|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|10,25|| align=right|5,357||MBA||29. november 2000||Kitt Peak||Kitt Peak
|-
|(63036)||2000 WL69|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,247|| align=right|13,07|| align=right|4,411||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63037)||2000 WB70|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,099|| align=right|6,51|| align=right|3,341||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63038)||2000 WP70|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,085|| align=right|9,61|| align=right|5,335||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63039)||2000 WS71|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,046|| align=right|10,82|| align=right|5,731||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63040)||2000 WT74|| align=right|15,1|| align=right|3,098|| align=right|0,048|| align=right|10,13|| align=right|5,453||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63041)||2000 WH77|| align=right|15,5|| align=right|3,065|| align=right|0,144|| align=right|4,33|| align=right|5,366||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63042)||2000 WP79|| align=right|16,4|| align=right|2,924|| align=right|0,062|| align=right|2,52|| align=right|4,998||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63043)||2000 WZ83|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,112|| align=right|5,70|| align=right|3,574||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63044)||2000 WR86|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,220|| align=right|2,21|| align=right|3,609||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63045)||2000 WO91|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,115|| align=right|6,43|| align=right|5,509||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63046)||2000 WJ93|| align=right|14,9|| align=right|3,162|| align=right|0,100|| align=right|0,75|| align=right|5,623||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63047)||2000 WQ93|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,067|| align=right|0,94|| align=right|4,076||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63048)||2000 WU94|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,108|| align=right|14,46|| align=right|5,739||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63049)||2000 WC95|| align=right|15,7|| align=right|2,931|| align=right|0,118|| align=right|2,59|| align=right|5,018||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63050)||2000 WG96|| align=right|14,2|| align=right|3,391|| align=right|0,090|| align=right|11,21|| align=right|6,242||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63051)||2000 WR96|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,284|| align=right|3,59|| align=right|4,230||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63052)||2000 WB98|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,224|| align=right|4,76|| align=right|4,208||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63053)||2000 WU99|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,137|| align=right|2,40|| align=right|4,307||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63054)||2000 WG100|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,038|| align=right|6,30|| align=right|4,530||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63055)||2000 WP107|| align=right|15,2|| align=right|2,853|| align=right|0,005|| align=right|5,85|| align=right|4,819||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63056)||2000 WQ110|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,100|| align=right|16,36|| align=right|5,720||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63057)||2000 WB112|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,147|| align=right|5,50|| align=right|3,501||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63058)||2000 WC112|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,059|| align=right|8,05|| align=right|4,553||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63059)||2000 WA118|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,287|| align=right|12,02|| align=right|4,097||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63060)||2000 WD118|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,114|| align=right|15,55|| align=right|4,072||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63061)||2000 WH118|| align=right|14,8|| align=right|2,717|| align=right|0,098|| align=right|10,41|| align=right|4,478||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63062)||2000 WL118|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,122|| align=right|7,29|| align=right|4,538||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63063)||2000 WU120|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,120|| align=right|12,50|| align=right|4,436||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63064)||2000 WC121|| align=right|15,4|| align=right|3,199|| align=right|0,101|| align=right|3,04|| align=right|5,721||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63065)||2000 WS121|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,137|| align=right|12,18|| align=right|4,588||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63066)||2000 WQ122|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,047|| align=right|10,71|| align=right|5,239||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63067)||2000 WZ122|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,283|| align=right|12,87|| align=right|4,421||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|63068 Moraes||2000 WT123|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,295|| align=right|28,00|| align=right|5,530||MBA||23. november 2000||Shishikui||H. Maeno
|-
|(63069)||2000 WG125|| align=right|15,3|| align=right|3,004|| align=right|0,087|| align=right|3,55|| align=right|5,206||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63070)||2000 WH125|| align=right|13,7|| align=right|3,118|| align=right|0,206|| align=right|14,78|| align=right|5,505||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63071)||2000 WM125|| align=right|14,3|| align=right|3,239|| align=right|0,024|| align=right|11,94|| align=right|5,829||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63072)||2000 WP125|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,243|| align=right|4,59|| align=right|3,519||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63073)||2000 WQ125|| align=right|15,7|| align=right|2,742|| align=right|0,089|| align=right|9,87|| align=right|4,539||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63074)||2000 WU125|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,010|| align=right|8,43|| align=right|5,361||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63075)||2000 WC126|| align=right|14,3|| align=right|3,110|| align=right|0,072|| align=right|14,42|| align=right|5,484||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63076)||2000 WV127|| align=right|14,2|| align=right|3,076|| align=right|0,189|| align=right|10,05|| align=right|5,394||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63077)||2000 WT128|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,056|| align=right|3,25|| align=right|4,639||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63078)||2000 WC130|| align=right|14,8|| align=right|2,886|| align=right|0,138|| align=right|11,42|| align=right|4,903||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63079)||2000 WY130|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,169|| align=right|4,28|| align=right|4,042||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63080)||2000 WW132|| align=right|14,1|| align=right|3,240|| align=right|0,049|| align=right|15,88|| align=right|5,832||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63081)||2000 WP133|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,072|| align=right|7,63|| align=right|3,837||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63082)||2000 WU133|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,124|| align=right|8,23|| align=right|4,617||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63083)||2000 WG134|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,130|| align=right|11,27|| align=right|5,353||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63084)||2000 WP134|| align=right|15,7|| align=right|3,052|| align=right|0,027|| align=right|8,59|| align=right|5,332||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63085)||2000 WM135|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,096|| align=right|12,08|| align=right|5,558||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63086)||2000 WQ135|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,151|| align=right|18,06|| align=right|5,690||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63087)||2000 WC137|| align=right|13,3|| align=right|3,120|| align=right|0,006|| align=right|20,95|| align=right|5,509||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63088)||2000 WM139|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,126|| align=right|6,66|| align=right|5,800||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63089)||2000 WX139|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,054|| align=right|5,77|| align=right|4,577||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63090)||2000 WY139|| align=right|17,0|| align=right|2,292|| align=right|0,161|| align=right|1,14|| align=right|3,470||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63091)||2000 WZ141|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,028|| align=right|17,57|| align=right|5,651||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63092)||2000 WJ142|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,206|| align=right|15,94|| align=right|5,150||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63093)||2000 WM142|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,082|| align=right|18,22|| align=right|5,331||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63094)||2000 WP142|| align=right|14,0|| align=right|3,045|| align=right|0,066|| align=right|10,19|| align=right|5,312||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63095)||2000 WS142|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,112|| align=right|15,63|| align=right|4,456||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63096)||2000 WX142|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,242|| align=right|12,36|| align=right|4,306||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63097)||2000 WK143|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,177|| align=right|14,93|| align=right|5,459||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63098)||2000 WC146|| align=right|15,0|| align=right|3,049|| align=right|0,103|| align=right|13,03|| align=right|5,322||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63099)||2000 WM146|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,261|| align=right|16,82|| align=right|5,338||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63100)||2000 WP146|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,065|| align=right|21,58|| align=right|5,585||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63101)||2000 WT146|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,009|| align=right|22,65|| align=right|4,385||MBA||25. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63102)||2000 WD149|| align=right|14,3|| align=right|3,049|| align=right|0,090|| align=right|13,67|| align=right|5,324||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63103)||2000 WG149|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,163|| align=right|18,35|| align=right|5,464||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63104)||2000 WR151|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,218|| align=right|12,26|| align=right|4,366||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63105)||2000 WW151|| align=right|15,2|| align=right|2,962|| align=right|0,118|| align=right|9,62|| align=right|5,098||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63106)||2000 WE152|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,287|| align=right|13,60|| align=right|4,330||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63107)||2000 WX152|| align=right|14,6|| align=right|3,090|| align=right|0,117|| align=right|11,04|| align=right|5,430||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63108)||2000 WB154|| align=right|14,0|| align=right|3,052|| align=right|0,093|| align=right|9,97|| align=right|5,330||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63109)||2000 WK154|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,100|| align=right|9,89|| align=right|5,413||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63110)||2000 WQ158|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,171|| align=right|9,80|| align=right|4,220||MBA||30. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63111)||2000 WG161|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,073|| align=right|11,64|| align=right|5,644||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63112)||2000 WS161|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,111|| align=right|9,84|| align=right|5,545||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63113)||2000 WB163|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,050|| align=right|11,63|| align=right|5,315||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63114)||2000 WA164|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,246|| align=right|5,68|| align=right|4,031||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63115)||2000 WH165|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,193|| align=right|8,12|| align=right|3,635||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63116)||2000 WT165|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,176|| align=right|13,23|| align=right|4,541||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63117)||2000 WJ169|| align=right|14,9|| align=right|3,134|| align=right|0,079|| align=right|7,18|| align=right|5,547||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63118)||2000 WR171|| align=right|13,2|| align=right|3,120|| align=right|0,172|| align=right|17,47|| align=right|5,510||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63119)||2000 WX171|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,128|| align=right|14,42|| align=right|4,157||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63120)||2000 WW172|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,190|| align=right|14,22|| align=right|4,308||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63121)||2000 WL173|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,058|| align=right|16,68|| align=right|5,712||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63122)||2000 WR173|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,170|| align=right|14,09|| align=right|4,228||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63123)||2000 WB174|| align=right|15,2|| align=right|3,019|| align=right|0,102|| align=right|11,60|| align=right|5,245||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63124)||2000 WK174|| align=right|13,8|| align=right|3,011|| align=right|0,070|| align=right|10,55|| align=right|5,224||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63125)||2000 WV174|| align=right|14,3|| align=right|3,213|| align=right|0,093|| align=right|16,63|| align=right|5,759||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63126)||2000 WV181|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,175|| align=right|34,01|| align=right|4,246||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63127)||2000 WW181|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,199|| align=right|14,00|| align=right|4,133||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63128)||2000 WD182|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,129|| align=right|16,85|| align=right|5,459||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63129)||2000 WH183|| align=right|16,0|| align=right|2,887|| align=right|0,057|| align=right|3,27|| align=right|4,905||MBA||30. november 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(63130)||2000 WA184|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,055|| align=right|6,16|| align=right|3,792||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63131)||2000 WG186|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,095|| align=right|11,11|| align=right|3,649||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63132)||2000 WF188|| align=right|15,3|| align=right|3,066|| align=right|0,035|| align=right|3,03|| align=right|5,368||MBA||17. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63133)||2000 WH188|| align=right|15,3|| align=right|2,771|| align=right|0,259|| align=right|13,99|| align=right|4,613||MBA||18. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63134)||2000 WU190|| align=right|16,3|| align=right|2,754|| align=right|0,066|| align=right|1,18|| align=right|4,570||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63135)||2000 WX190|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,223|| align=right|14,94|| align=right|3,817||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63136)||2000 WD191|| align=right|13,9|| align=right|3,031|| align=right|0,180|| align=right|12,07|| align=right|5,275||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63137)||2000 WM191|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,179|| align=right|7,74|| align=right|4,065||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63138)||2000 WQ191|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,082|| align=right|10,17|| align=right|5,565||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63139)||2000 WR191|| align=right|15,0|| align=right|2,982|| align=right|0,090|| align=right|9,61|| align=right|5,149||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63140)||2000 WT191|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,164|| align=right|10,09|| align=right|4,147||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63141)||2000 WD192|| align=right|14,0|| align=right|3,187|| align=right|0,177|| align=right|15,09|| align=right|5,689||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63142)||2000 XZ|| align=right|15,0|| align=right|1,976|| align=right|0,062|| align=right|18,57|| align=right|2,778||MBA||2. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63143)||2000 XS1|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,070|| align=right|9,53|| align=right|4,082||MBA||3. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63144)||2000 XQ3|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,189|| align=right|18,68|| align=right|5,359||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|63145 Choemuseon||2000 XY13|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,149|| align=right|2,31|| align=right|5,729||MBA||4. december 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(63146)||2000 XM14|| align=right|13,7|| align=right|3,221|| align=right|0,117|| align=right|11,17|| align=right|5,780||MBA||1. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63147)||2000 XF19|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,073|| align=right|8,79|| align=right|5,473||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63148)||2000 XQ19|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,070|| align=right|9,58|| align=right|5,132||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63149)||2000 XM22|| align=right|13,8|| align=right|3,214|| align=right|0,040|| align=right|15,35|| align=right|5,761||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63150)||2000 XH23|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,103|| align=right|13,82|| align=right|5,768||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63151)||2000 XR23|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,072|| align=right|12,87|| align=right|5,499||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63152)||2000 XC27|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,234|| align=right|17,04|| align=right|4,260||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63153)||2000 XF28|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,134|| align=right|6,42|| align=right|3,569||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63154)||2000 XR37|| align=right|15,3|| align=right|3,092|| align=right|0,165|| align=right|14,80|| align=right|5,436||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63155)||2000 XZ39|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,186|| align=right|16,67|| align=right|5,582||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|63156 Yicheon||2000 XQ44|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,096|| align=right|10,49|| align=right|5,516||MBA||5. december 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(63157)||2000 YL2|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,270|| align=right|10,90|| align=right|3,475||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63158)||2000 YA4|| align=right|16,3|| align=right|2,648|| align=right|0,019|| align=right|1,32|| align=right|4,309||MBA||20. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63159)||2000 YF6|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,140|| align=right|11,38|| align=right|5,417||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63160)||2000 YN8|| align=right|16,4|| align=right|2,185|| align=right|0,255|| align=right|7,77|| align=right|3,230||MBA||16. december 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(63161)||2000 YZ10|| align=right|15,6|| align=right|3,102|| align=right|0,197|| align=right|7,52|| align=right|5,462||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63162)||2000 YE11|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,159|| align=right|17,46|| align=right|5,611||MBA||22. december 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|63163 Jerusalem||2000 YR11|| align=right|15,1|| align=right|2,290|| align=right|0,209|| align=right|25,21|| align=right|3,464||MBA||23. december 2000||Kleť||M. Kocer
|-
|(63164)||2000 YU14|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,307|| align=right|3,33|| align=right|3,428||MBA||23. december 2000||Uenohara||Uenohara
|-
|(63165)||2000 YY14|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,046|| align=right|8,94|| align=right|5,114||MBA||20. december 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(63166)||2000 YW17|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,111|| align=right|11,16|| align=right|5,302||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63167)||2000 YY17|| align=right|14,9|| align=right|2,473|| align=right|0,171|| align=right|7,83|| align=right|3,889||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63168)||2000 YH20|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,041|| align=right|1,63|| align=right|3,715||MBA||25. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63169)||2000 YM31|| align=right|16,4|| align=right|2,621|| align=right|0,140|| align=right|3,63|| align=right|4,243||MBA||31. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63170)||2000 YE33|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,218|| align=right|4,06|| align=right|3,215||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(63171)||2000 YU40|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,078|| align=right|1,02|| align=right|4,669||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63172)||2000 YN41|| align=right|15,0|| align=right|3,229|| align=right|0,079|| align=right|16,71|| align=right|5,801||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63173)||2000 YX52|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,034|| align=right|9,64|| align=right|4,687||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63174)||2000 YB55|| align=right|16,2|| align=right|2,186|| align=right|0,099|| align=right|2,25|| align=right|3,232||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63175)||2000 YS55|| align=right|13,1|| align=right|5,146|| align=right|0,013|| align=right|5,31|| align=right|11,68||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63176)||2000 YN59|| align=right|13,1|| align=right|5,050|| align=right|0,015|| align=right|2,82|| align=right|11,35||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63177)||2000 YJ63|| align=right|14,5|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|13,87|| align=right|5,776||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63178)||2000 YJ69|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,166|| align=right|4,96|| align=right|5,626||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63179)||2000 YZ77|| align=right|15,3|| align=right|2,973|| align=right|0,105|| align=right|11,83|| align=right|5,126||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63180)||2000 YK81|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,072|| align=right|10,61|| align=right|5,410||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63181)||2000 YN81|| align=right|13,8|| align=right|3,225|| align=right|0,132|| align=right|10,60|| align=right|5,791||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63182)||2000 YM84|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,144|| align=right|8,86|| align=right|4,105||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63183)||2000 YK88|| align=right|14,8|| align=right|3,196|| align=right|0,080|| align=right|6,33|| align=right|5,712||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63184)||2000 YL91|| align=right|13,2|| align=right|3,970|| align=right|0,144|| align=right|9,40|| align=right|7,908||HLD||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63185)||2000 YW93|| align=right|15,3|| align=right|3,015|| align=right|0,090|| align=right|1,52|| align=right|5,233||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63186)||2000 YB94|| align=right|15,0|| align=right|3,209|| align=right|0,190|| align=right|1,23|| align=right|5,747||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63187)||2000 YJ94|| align=right|16,0|| align=right|2,871|| align=right|0,089|| align=right|2,07|| align=right|4,863||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63188)||2000 YE96|| align=right|16,0|| align=right|3,098|| align=right|0,177|| align=right|1,76|| align=right|5,452||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63189)||2000 YC97|| align=right|14,6|| align=right|2,850|| align=right|0,165|| align=right|15,70|| align=right|4,809||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63190)||2000 YB103|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,068|| align=right|15,49|| align=right|5,198||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63191)||2000 YP106|| align=right|16,2|| align=right|2,633|| align=right|0,126|| align=right|2,04|| align=right|4,272||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63192)||2000 YZ107|| align=right|15,6|| align=right|2,789|| align=right|0,017|| align=right|3,82|| align=right|4,658||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63193)||2000 YY118|| align=right|13,2|| align=right|5,110|| align=right|0,099|| align=right|10,78|| align=right|11,56||JUT||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63194)||2000 YB120|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,017|| align=right|12,43|| align=right|5,471||MBA||19. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63195)||2000 YN120|| align=right|11,5|| align=right|5,206|| align=right|0,047|| align=right|18,93|| align=right|11,88||JUT||19. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63196)||2000 YY121|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,147|| align=right|15,76|| align=right|4,671||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63197)||2000 YP122|| align=right|13,7|| align=right|3,028|| align=right|0,159|| align=right|11,77|| align=right|5,267||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63198)||2000 YY122|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,100|| align=right|10,87|| align=right|5,354||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63199)||2000 YJ123|| align=right|15,8|| align=right|2,898|| align=right|0,188|| align=right|17,68|| align=right|4,934||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63200)||2000 YE124|| align=right|13,9|| align=right|3,248|| align=right|0,031|| align=right|23,48|| align=right|5,853||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63201)||2000 YH129|| align=right|15,3|| align=right|3,116|| align=right|0,074|| align=right|2,16|| align=right|5,499||MBA||29. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63202)||2000 YR131|| align=right|12,6|| align=right|5,120|| align=right|0,079|| align=right|1,99|| align=right|11,59||JUT||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63203)||2000 YA132|| align=right|15,9|| align=right|2,885|| align=right|0,064|| align=right|3,17|| align=right|4,899||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63204)||2000 YE135|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,020|| align=right|9,76|| align=right|5,174||MBA||17. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63205)||2000 YG139|| align=right|12,9|| align=right|5,113|| align=right|0,049|| align=right|4,27|| align=right|11,56||JUT||27. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(63206)||2000 YF143|| align=right|15,1|| align=right|2,751|| align=right|0,205|| align=right|11,26|| align=right|4,563||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63207)||2001 AK6|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|3,548||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63208)||2001 AJ10|| align=right|15,4|| align=right|3,115|| align=right|0,064|| align=right|12,43|| align=right|5,497||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63209)||2001 AP11|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,121|| align=right|7,17|| align=right|3,492||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63210)||2001 AH13|| align=right|12,2|| align=right|5,197|| align=right|0,081|| align=right|12,92|| align=right|11,85||JUT||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63211)||2001 AU13|| align=right|15,8|| align=right|2,749|| align=right|0,020|| align=right|6,29|| align=right|4,558||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63212)||2001 AT17|| align=right|15,6|| align=right|2,454|| align=right|0,115|| align=right|6,58|| align=right|3,843||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63213)||2001 AY18|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,080|| align=right|4,54|| align=right|4,547||MBA||4. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63214)||2001 AP20|| align=right|14,9|| align=right|3,117|| align=right|0,147|| align=right|8,05|| align=right|5,502||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63215)||2001 AD25|| align=right|15,5|| align=right|3,064|| align=right|0,118|| align=right|1,57|| align=right|5,363||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63216)||2001 AF26|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,100|| align=right|13,46|| align=right|5,035||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63217)||2001 AU29|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,173|| align=right|5,09|| align=right|3,467||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63218)||2001 AZ29|| align=right|15,0|| align=right|2,354|| align=right|0,211|| align=right|5,64|| align=right|3,612||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63219)||2001 AD32|| align=right|14,7|| align=right|2,737|| align=right|0,133|| align=right|4,23|| align=right|4,528||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63220)||2001 AU32|| align=right|15,4|| align=right|2,942|| align=right|0,168|| align=right|12,18|| align=right|5,045||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63221)||2001 AZ32|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,146|| align=right|18,31|| align=right|5,183||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63222)||2001 AM36|| align=right|15,5|| align=right|2,224|| align=right|0,175|| align=right|6,41|| align=right|3,317||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63223)||2001 AV36|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,148|| align=right|9,59|| align=right|4,041||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63224)||2001 AQ37|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,049|| align=right|13,57|| align=right|5,727||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63225)||2001 BL2|| align=right|16,2|| align=right|1,929|| align=right|0,109|| align=right|23,63|| align=right|2,679||MBA||18. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63226)||2001 BC4|| align=right|17,0|| align=right|2,259|| align=right|0,057|| align=right|7,05|| align=right|3,394||MBA||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63227)||2001 BG6|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,023|| align=right|10,05|| align=right|5,406||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63228)||2001 BF9|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|14,90|| align=right|4,338||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63229)||2001 BP9|| align=right|14,3|| align=right|2,969|| align=right|0,086|| align=right|10,47|| align=right|5,115||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63230)||2001 BT14|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,109|| align=right|2,09|| align=right|5,671||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63231)||2001 BA15|| align=right|12,6|| align=right|5,344|| align=right|0,059|| align=right|6,69|| align=right|12,36||JUT||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63232)||2001 BK15|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,079|| align=right|5,52|| align=right|5,558||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(63233)||2001 BO17|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,129|| align=right|6,74|| align=right|3,264||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63234)||2001 BB20|| align=right|12,4|| align=right|5,211|| align=right|0,072|| align=right|14,81|| align=right|11,90||JUT||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63235)||2001 BV20|| align=right|13,8|| align=right|3,535|| align=right|0,045|| align=right|6,72|| align=right|6,645||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63236)||2001 BX20|| align=right|15,7|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|2,36|| align=right|3,691||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63237)||2001 BA23|| align=right|15,8|| align=right|2,979|| align=right|0,065|| align=right|0,98|| align=right|5,141||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63238)||2001 BL24|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,090|| align=right|14,32|| align=right|4,079||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63239)||2001 BD25|| align=right|11,7|| align=right|5,202|| align=right|0,067|| align=right|6,23|| align=right|11,87||JUT||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63240)||2001 BG26|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,159|| align=right|15,17|| align=right|4,176||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63241)||2001 BJ26|| align=right|11,5|| align=right|5,245|| align=right|0,050|| align=right|25,78|| align=right|12,02||JUT||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63242)||2001 BJ27|| align=right|15,8|| align=right|2,888|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|4,906||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63243)||2001 BW27|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,032|| align=right|5,50|| align=right|4,016||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63244)||2001 BO28|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,194|| align=right|2,76|| align=right|3,708||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63245)||2001 BP30|| align=right|15,5|| align=right|3,068|| align=right|0,184|| align=right|1,71|| align=right|5,373||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63246)||2001 BG32|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,173|| align=right|2,27|| align=right|4,007||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63247)||2001 BN34|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,110|| align=right|6,17|| align=right|3,454||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63248)||2001 BP34|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,202|| align=right|15,24|| align=right|4,207||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63249)||2001 BW35|| align=right|13,2|| align=right|3,922|| align=right|0,123|| align=right|9,10|| align=right|7,766||HLD||18. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63250)||2001 BP36|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,306|| align=right|8,93|| align=right|4,614||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov